

Druga savezna liga - grupa Zapad 

 Rijeka i Rudar (Ljubija) igrali su kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Nisu uspjeli.
 Maribor je ispao iz Prve savezne lige i postao član Druge savezne lige - grupa Zapad.

Druga savezna liga - grupa Sjever 

 Spartak (Subotica) i Crvenka igrali su kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Spartak je uspio.

Druga savezna liga - grupa Jug 

 Budućnost (Titograd) i Rudar (Kakanj) igrali su kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Nisu uspjeli.

Druga savezna liga - grupa Istok 

 Bor i Priština igrali su kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Bor je uspio.
 Radnički (Kragujevac) je ispao iz Prve savezne lige i postao član Druge savezne lige - Istok.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  

1971.-72
 2